L'Épave est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature
 L'Épave, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1886 dans le recueil La Petite Roque.

Cinéma
 L'Épave, film français muet de Gérard Bourgeois sorti en 1908 ;
 L'Épave, film français muet de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 L'Épave, film français muet de Maurice Mariaud sorti en 1917 ;
 L'Épave, film français muet de Lucien Lehmann sorti en 1920 ;
 L'Épave, film français de Willy Rozier sorti en 1949 ;
 L'Épave (Il relitto),  film italien de Michael Cacoyannis sorti en 1961.

Chanson 
 L'Épave, une chanson de Georges Brassens

Télévision 
 L'Épave, épisode en deux parties de la  de la série télévisée X-Files.